

Geografia 
Canada
 Rhein – villaggio del Saskatchewan

Persone 
 Boris Rhein – politico francese
 Eduard Rhein – inventore, editore e autore tedesco
 Karl-Ludwig Rhein – generale tedesco
 Michael Robert Rhein – cantante e musicista tedesco

Scienza 
 Rhein – molecola appartenente al gruppo degli  antrachinoni